Aranyi bzw. Arányi ist der Familienname folgender Personen:

 Desider Aranyi (1868–1923), ungarischer Opernsänger
 Emilie Lange-Aranyi (1868–1908), ungarische Opernsängerin
 Jelly d’Arányi (1893–1966), englische Geigerin ungarischer Herkunft
 Lajos Arányi (* 1940), ungarischer Radrennfahrer